Gardiner kan syfta på:

 Gardin, tyg avsett att anbringas i eller intill fönster
 Gardiner (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

USA 

 Gardiner, Maine – ort, Kennebec County, 
 Gardiner, New York – ort, New York, Ulster County, 
 Gardiner, Montanaort – ort, Montana, Park County, 
 Gardiner, Oregon – ort, Oregon, Douglas County,

Se även 
 Mount Gardiner

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar